Makár János (1640 k.–1710) magyar katonatiszt, iskolaalapító.
 Makár János (1908–1979) református lelkész, egyháztörténész.